4-й Воробьёвский проезд — улица в России:
 Четвёртый Воробьёвский проезд (Москва) — проезд в парке «Воробьёвы Горы» Москвы.
 Проезды в Саратове:
 4-й Верхний Воробьёвский проезд 
 Четвёртый Воробьёвский проезд (Саратов)
 4-й Нижний Воробьёвский проезд